Reign, « règne » en anglais, peut faire référence à :

Patronymes 
 Marc Reign, un batteur allemand. 
 Tasha Reign, une actrice américaine de films pornographiques.

Littérature 
 Reign, une bande dessinée franco-belge créée en 2009.

Cinéma et Télévision  
 Reign : Le Destin d'une reine, ou La Reine au Québec, série télévisée américaine diffusée en 2014.
 , film canadien  de Corey Misquita sorti en 2015.

Jeux vidéo 
 Savage Reign, jeu vidéo de combat développé et édité en 1995 par SNK ;
 Dark Reign 2, jeu de stratégie en temps réel sorti sur PC en 2000 ;
 Warcraft III: Reign of Chaos, jeu vidéo de stratégie en temps réel sorti en 2002.

Musique 
 Love, Reign o'er Me, dernière chanson de l'opéra-rock Quadrophenia (1973) de The Who ;
 Reign in Blood (1986), troisième album studio du groupe américain de thrash metal Slayer ;
 Born to Reign (2002), troisième album studio de Will Smith ;
 Reign of Light (2004), sixième album studio du groupe de metal Samael ;
 The New Reign (2007), premier album studio du groupe de deathcore américain Born of Osiris.

Sport
 Reign d'Ontario, franchise professionnelle de hockey sur glace américaine évoluant dans l'ECHL et basée à Ontario (Californie) ;
 Reign de Portland, club de basketball de Portland ; 
 Reign FC de Seattle, club franchisé de soccer féminin professionnel américain basé à Seattle ;
 Reign de Seattle, club franchisé de basket-ball féminin américain basé à Seattle, membre de la American Basketball League et disparu en même temps en 1998.

Divers
 The Reign of Terror (1964), huitième et dernier épisode de la première saison de Doctor Who.
 «  », expression anglophone signifiant « règne sombre ».